Kemlagi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kemlagi, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kemlagi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar